La Concordia kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Puerto Concordia (ort), Meta,

Mexiko 

 La Concordia kommun, Mexiko, 
 La Concordia, Ayutla de los Libres, 
 La Concordia, Tapachula, 
 La Concordia, Salto de Agua, 
 La Concordia, Arcelia, 
 La Concordia, Veracruz, Tatatila,

Nicaragua 

 La Concordia, Nicaragua, ort och kommun i Jinotega, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar